Солярис (фильм) — название фильмов, экранизаций одноимённого романа Станислава Лема.
 Солярис (фильм, 1968) — СССР, режиссёры: Лидия Ишимбаева, Борис Ниренбург. 
 Солярис (фильм, 1972) — СССР, режиссёр Андрей Тарковский.
 Солярис (фильм, 2002) — США, режиссёр Стивен Содерберг.